Лейла Хатамі — акторка, призер Срібний ведмідь найкращій акторці (2011)
 Мохаммад Хатамі (; нар. (1943) — п'ятий президент Ісламської республіки Іран в 1997—2005.

 Хатамі — річка в Якутії, ліва притока Тимптона.